Le nom de Manceron peut faire référence à :
 Claude Manceron (1923 – 1999), historien français spécialiste de la Révolution française ;
 François Manceron (1872 – 1937), fonctionnaire et homme politique français ;
 Geneviève Manceron (1906-1994), écrivain français, auteur de roman policier ;
 Gilles Manceron (1946 – ), neveu de Claude Manceron, journaliste et historien spécialiste du colonialisme français ;
 Henri-Louis Manceron (1848 - 1917), vice-amiral français.